Mikhaïl Kamenski (1738-1809), feld-maréchal russe.
 Nikolaj Kamenski (1931-2017), ancien sauteur à ski soviétique.
 Nikolaï Kamenski (1776-1811), général russe, fils de Mikhaïl Kamenski.
 Sergueï Kamenski (1771-1835), général d'infanterie, fils aîné de Mikhaïl Kamenski.
 Vassili Kamenski (1884-1961), écrivain, poète, dramaturge, éditeur, peintre et aviateur russe.
 Valeri Kamenski (1966-), ancien joueur professionnel de hockey sur glace.

Autres
Hôtel particulier Kamenski à Nijni Novgorod (Russie)
Patronyme russe